Чемпионат мира по водному поло 1991 — 6-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Перт (Австралия). Победителем турнира во второй стала сборная Югославия.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой раунд

Победители первого раунда

Группа Е 
Таблица показывает :
 Группа А игра Италия — СССР 7:5

 в группе Б сыграли Югославия -Испания 8:3.

Группа F 
Таблица показывает :
 Группа C игра США — Австралия 6:5

 в группе D сыграли Венгрия — Германия 9:8.

Не прошедшие в первом раунде

Группа G 
Таблица показывает :
 Группа А игра Греция — Новая Зеландия 14:2

 в группе Б сыграли Румыния — Китай 13:4.

Группа H 
Таблица показывает :
 Группа С игра Франция — Канада 9:7

 в группе D сыграли Канада — Египет 17:10.

Плей-офф

Матчи за 13-16 место 
Таблица показывает :
 Группа G игра Китай — Новая Зеландия 15:7

 в группе H игра Канада — Египет 6:5.

Матчи за 9-12 место 
Таблица показывает :
 Группа G игра Румыния — Греция 7:5

 в группе H сыграли Куба — Франция 9:6.

Матчи за 5-8 место 
Таблица показывает :
 Группа А игра Италия — СССР 7:5

 в группе F сыграли Австралия — Германия 9:7.

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 1991 (женщины)

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1991 год в водном поло